Název Litice má více míst:
 Plzeň 6-Litice, městská část města Plzeň v okrese Plzeň-město
 Litice (Plzeň), část městské části Plzeň 3 v okrese Plzeň-město, jinak ovšem součást Litic
 Litice (Blíževedly), část obce Blíževedly v okrese Česká Lípa
 Litice nad Orlicí, část obce Záchlumí v okrese Ústí nad Orlicí
 Litice (hrad), hrad nad vsí Litice nad Orlicí
 Litice (hrad u Plzně), zřícenina hradu v obci Litice u Plzně

Související články 
 Lititz – americké město, pojmenované podle hradu Litice
 Hradní kopec Litice – přírodní památka v okrese Ústí nad Orlicí
 Bubnové z Litic – český šlechtický rod

Podobné názvy 
 Lítice – jiné jméno pro Erínye
 Litíč – obec v okrese Trutnov

Externí odkazy